Emma může být:

 Ema – ženské křestní jméno

 osobnost 
 Emma (kněžna) – česká kněžna, manželka Boleslava II.

 literatura
 Emma (román) – román od anglické spisovatelky Jane Austenové

 film 
 Emma (film, 1996) – americká komedie z roku 1996, natočená na motivy stejnojmenného románu 
 Emma (televizní film, 1996) – televizní zpracování stejnojmenného románu z roku 1996 
jiné významy
 Vichřice Emma

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Emma“